Schlingmann ist der Name 
folgender Personen:
 August Schlingmann (1901–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Dagmar Schlingmann (* 1960), deutsche Dramaturgin, Regisseurin und Intendantin
 Daniel Schlingmann (* 1990) deutscher Handballtorwart
 Heinrich Schlingmann (* 1948), deutscher Politiker (DBP, CDU)
 des Feuerwehrgeräte- und -fahrzeugherstellers Schlingmann (Unternehmen)